Nome di due diversi rilievi montuosi situati sull'isola di Suðuroy, nell'arcipelago danese delle Fær Øer

Nakkur (Froðba)
Nakkur (Trungisvágur)